Két legyet egy csapásra 1974-ben bemutatott olasz westernfilm
 Két legyet egy csapásra 1984-ben bemutatott amerikai filmdráma